Община Шипово () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Шипово. Относится к региону Баня-Лука, в частности, субрегиону Мрконич-Град.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Шипово составила 10 820 человек, по переписи 1991 года —  15 579 человек.

Этнический состав населения общины Шипово по переписи 1991 года:
 сербы — 12 333 (79,16 %);
 боснийские мусульмане — 2965 (19,03 %);
 хорваты — 31 (0,19 %);
 югославы — 155 (0,99 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 95 (0,60 %).
 Всего: 15.579 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 46 населённых пунктов, в том числе город Шипово.

Список населённых пунктов общины Шипово с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После боснийской войны община Шипово пополнилась населёнными пунктами Оджак, Прибеля, Хасанбеговци, Хатковци, Хрбине из довоенной общины Гламоч (остальные нп которой отошли к ФБиГ) и населённым пунктом Люша из довоенной общины Дони-Вакуф (остальные нп которой также отошли к ФБиГ).

Примечания 

Общины Республики Сербской